Laufwerk steht für:

 auf Computersystemen:
 physisch: ein Lese- und Schreibgerät für Speichermedien, siehe Laufwerk (Computer)
 logisch: eine zusammenhängende Gruppe von fortlaufenden Datenblöcken, siehe Volume (Datenspeicher)
 auf einigen Computersystemen wird ein Einhängepunkt auch als Laufwerksbuchstabe bezeichnet („Laufwerk C:“)
 ein Teil eines Schienenfahrzeugs, siehe Laufwerk (Eisenbahn)
 das Laufwerk eines Kettenfahrzeugs, siehe auch Gleiskette und Panzerkettenlaufwerk
 ein Teil eines Uhrwerkes, siehe Gehwerk
 ein Typ eines Wasserkraftwerks, siehe Laufwasserkraftwerk

Siehe auch: